Klára Moravcová (ur. 19 marca 1983 w Uściu nad Orlicą) – czeska biathlonistka, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Świata Juniorów w sztafecie oraz srebrna i dwukrotnie brązowa medalistka Mistrzostw Europy Juniorów w sztafecie.

Osiągnięcia (Biathlon)

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata Juniorów

Mistrzostwa Europy Juniorów 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Osiągnięcia (Biegi narciarskie)

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 9.
 sezon 2016: 3.
 sezon 2017: 6.
 sezon 2018: 8.
 sezon 2019: 3.

Miejsca na podium

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 

Czeskie biathlonistki
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983
Czescy biegacze narciarscy
Czescy olimpijczycy